Ула́нов — фамилия (женская форма ), а также топоним:

Известные носители 
 Уланов, Александр Михайлович (род. 1963) — российский поэт, прозаик, переводчик, литературный критик.
 
 Уланов, Анатолий Андреевич (1929—?) — советский дипломат.
 Уланов, Андрей Андреевич (род. 1976) — латвийский писатель-фантаст.
 Уланов, Бадьма Наранович (1880—1969) — калмыцкий общественный деятель, член Учредительного собрания.
 Уланов, Борис Тебетович (начало XVI века) — воевода.
 Уланов, Василий Алексеевич (1896—1930) — большевик, помощник командира Северо-Ачинской партизанской армии.
 
 Уланов, Гаврила Петрович (1753—1819) — генерал-майор Русской Императорской армии, комендант Динабургской крепости.
 Уланов, Геннадий Иванович (1929—2018) — первый секретарь Калужского обкома КПСС.
 Уланов, Игорь Сергеевич (род. 1969) — советский и российский хоккеист, тренер.
 Уланов, Илья Евстафьевич (1911—1989) — Герой Советского Союза.
  (?—1731 или 1751) — русский иконописец, мастер московской Оружейной палаты.
 Уланов, Николай Иванович (1881—1948) — старший урядник, а затем подхорунжий первой сотни 18-го Оренбургского казачьего полка, полный кавалер Георгиевского креста.
 Уланов, Сергей Васильевич (род. 1973) — советский, российский, казахстанский футболист и хоккеист (хоккей с мячом).



Топоним 
 Уланов — село в Украине.

См. также